Maria Bueno e Nancy Richey hanno battuto in finale  Margaret Smith Court e Judy Tegart 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Margaret Smith Court /  Judy Tegart (finale)
 Maria Bueno /  Nancy Richey (Campionesse)

 Ann Haydon-Jones /  Virginia Wade (semifinali)
 Françoise Dürr /  Jeanine Lieffrig (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1966